Le Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (BIL, en français, Bureau international des stupéfiants et de l'application de la loi) est un organisme dépendant du département d'État des États-Unis, chargé de la prévention et de la gestion à l'international de la politique anti-stupéfiants menée par le gouvernement fédéral des États-Unis.

Fonctionnement 
Le BIL gère, en collaboration avec la DEA, le FBI et d'autres agences de maintien de l'ordre, le , créé en 1986 afin d'offrir des primes à ceux qui aident les autorités à arrêter des trafiquants de stupéfiants. Le BIL coordonne également l'initiative de Mérida, accord passé notamment avec le Mexique afin de l'aider, financièrement et stratégiquement, dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Direction 
Le Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs a été créé en 1978 et est dirigé depuis  par William Brownfield ex-ambassadeur en Colombie. Il est aidé de l'assistant du secrétaire d'État aux Affaires internationales de stupéfiants, actuellement . L'organisme a un budget annuel de 2,2 milliards de dollars américains.

Références

Liens externes 

Département d'État des États-Unis
Association ou organisme lié aux psychotropes